USS Texas ist der Name mehrerer Schiffe der US-Marine:
 USS Texas (1892), ein Schlachtschiff, das von 1895 bis 1911 Dienst tat.
 USS Texas (BB-35), ein Schlachtschiff, das an beiden Weltkriegen teilgenommen hat.
 USS Texas (CGN-39), ein Kreuzer der Virginia-Klasse, der von 1977 bis 1993 Dienst tat.
 USS Texas (SSN-775), ein U-Boot der Virginia-Klasse, das 2006 in Dienst gestellt wurde.

Texas
Texas